AED puede referirse a:

 Dírham de los Emiratos Árabes Unidos, el código ISO 4217 para la moneda de curso legal de los Emiratos Árabes Unidos.
 Agencia Europea de Defensa.

Siglas